Чокурда́х () — посёлок городского типа, административный центр Аллаиховского улуса Якутии.

География и транспорт 
Расположен близ устья на левом берегу реки Индигирки, впадающей в Восточно-Сибирское море. Расстояние до Якутска воздушным путем составляет 1360 км.

Чокурдах связан сезонной зимней автомобильной дорогой  с посёлком Усть-Нерой.

История 
Населённый пункт основан 5 ноября 1936 года. Статус посёлка городского типа — с 1981 года. Посёлок активно развивался до конца 1980-х гг. как транспортный узел — через морской причал принимались генеральные грузы для сельских поселений континентальной Якутии, навигация здесь длится менее трёх месяцев. Аэропорт Чокурдах служил отправной точкой для отправки в Северный Ледовитый океан высокоширотных научных экспедиций.

Население 

Наряду с соседним селом Русское Устье является местом проживания субэтнической группы русскоустьинцев.

Климат

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Аллаиховского улуса
Посёлки городского типа Якутии
Центры улусов Якутии